Михаил Васильевич Инюшин (1906—1965) — советский гидростроитель, новатор промышленного производства, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
В 1930 году окончил Ленинградский политехнический институт.

В 1930—1938 годах участвовал в строительстве Свирских гидроэлектростанций. В 1939 году вступил в ВКП(б).

В 1939—1965 годах работал главным инженером строительства Усть-Каменогорской ГЭС, начальником управления «Иртышгэсстрой». Инюшиным был предложен метод перекрытия реки с помощью плавучего моста оригинальной конструкции, который был впервые применён на строительстве Усть-Каменогорской ГЭС и нашёл широкое применение в советском гидростроительстве.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва, был кандидатом в члены ЦК Коммунистической партии Казахской ССР (1960—1965).

Умер 22 февраля 1965 года. Похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медали
 Именем Инюшина названа школа № 1 г. Серебрянска Восточно-Казахстанской обл.

Примечания

Литература 
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін]: энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Инюшин Михаил Васильевич: б. 378.
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]. Т. 1. — Алма-Ата : Казахстан, 1969.
 Ганжа, В. Диво на Иртыше [Текст]: беседа с начальником «Иртышгэсстроя» Героем Социалистического Труда М. В. Инюшиным / В. Ганжа // Заря Востока. — 1963. — 16 мая.
 К 100-летию Михаила Инюшина [Текст] // Заря Востока. — 2006. — 29 апр. — С. 6.
 Мусин, М. Добрая память [Текст]: очерк / М. Мусин // Рудный Алтай. — 2006. — 9 сент. — С. 8.
 Присвоены имена земляков [Текст]: [раcсмотрен вопрос о присвоении имен известных земляков — Героев Советского Союза Мукатая Абеулова, Федора Сафонова, Серикказы Бекбосунова, писателя Анатолия Иванова, гидростроителя Михаила Инюшина срредним школам и Бухтарминской ГЭС] // Рудный Алтай. — 2001. — 13 янв. — С. 2.
 Иванова, К. 50 лет [Текст]: [50 лет Бухтарминской ГЭС] / К. Иванова // Семь дней. — 2010. — 19 авг. — С. 5.

Ссылки 
 
  Инюшин Михаил Васильевич, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина

Похороненные на Серафимовском кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета